Аэропорт имени Сесара Гавирии Трухильо (), , ранее известный как Аэропорт Обандо, — коммерческий аэропорт, обслуживающий гражданские авиаперевозки города Инирида (департамент Гуайния, Колумбия).

Единственным оператором воздушной гавани является государственная авиакомпания SATENA, работающая на регулярных маршрутах в Боготу и Вильявисенсио.

Аэропорт открыт только в светлое время суток, поскольку не имеет оборудования для обеспечения взлётов и посадок самолётов в ночное время.

Авиакомпании и пункты назначения 
  SATENA
 Богота / международный аэропорт Эль-Дорадо — в код-шеринге с авиакомпанией Avianca
 Вильявисенсио / аэропорт Ла-Вангуардия

Принимаемые воздушные суда 
  SATENA
 Embraer ERJ-170-100SL

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Аэропорты Колумбии, названные в честь людей